Ра́дек Бейбл (; 29 августа 1972, Нимбурк) — чешский и чехословацкий футболист, полузащитник. Вице-чемпион Европы 1996 года. В настоящее время является главным тренером юношеской сборной Чехии до 17 лет.

Карьера 
Радек Бейбл начал карьеру в клубе «Славия» (Прага), где быстро стал игроком основного состава. В сезоне 1995/96 он провёл своё лучшее время в клубе, который выиграл чемпионат Чехии и дошёл до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил «Бордо». Это привело к интересу к игрокам основы команды со стороны нескольких европейских клубов. И 21 июля 1996 года Бейбл перешёл в «Атлетико Мадрид», заплативший за трансфер хавбека 2,4 млн долларов. Контракт был подписан на 4 года.

В составе «Атлетико» Бейбл дважды доходил до финала Кубка Испании, а также играл в матчах Кубка обладателей кубков и Лиги чемпионов. После того, как «Атлетико» вылетел в Сегунду, Бейбл покинул клуб. Он уехал во Францию, в клуб «Ланс», где уже на второй сезон потерял место в стартовом составе.

В 2002 году Бейбл вернулся в «Славию». В этой команде он провёл 3 сезона, однако успехов не добился. 1 июля 2005 года Бейбл перешёл в австрийский «Рапид». В мае 2007 года его контракт закончился, но клуб не захотел продлевать договор. Он некоторое время был свободным агентом, пока не перешёл в «Слован», где завершил свою карьеру в 2008 году.

В составе сборной Чехословакии Бейбл дебютировал 4 января 1992 года в матче с Египтом. После этого он провёл ещё 1 матч за Чехословакию и стал выступать за сборную Чехии; первая игра — 8 мая 1995 года со Словенией (1:1). Всего за сборную Бейбл сыграл 56 матчей и забил 3 мяча. Самым успешным периодом для Бейбла стал чемпионат Европы 1996, где чехи дошли до финала. А сам Бейбл, в рамках турнира, забил победный гол в ворота Италии. Последний матч за сборную Бейбл провёл в июне 2001 года против Северной Ирландии, в котором чехи победили 3:1.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Чемпион Чехии: 1995/96

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Слован» Либерец